Het woord batterij hangt etymologisch samen met het Franse battre, slaan. Het is in de eerste plaats:
 batterij (militair), in een rij opgestelde artillerie
 batterij (schaken), een speciale opstelling van bepaalde stukken bij het schaken
 Batterij (Terneuzen), een buurtschapsdeel in de gemeente Terneuzen in de Nederlandse provincie Zeeland

Daarvan afgeleid is batterij als een rij identieke toestellen:
 een elektrische batterij; zie batterij (elektrisch) (thans ook als deze uit slechts een cel bestaat)
 oplaadbare batterij
 niet-oplaadbare batterij 
 een legbatterij
 een testbatterij, meestal een reeks psychologische testen

Andere talen 
 het Franse woord batterie betekent ook slagwerk

Zie ook 
 The Battery (doorverwijspagina)